Бухта:
 Бухта — небольшая, вдающаяся в побережье, часть моря, залива, пролива, озера, водохранилища.
 Бухта — трос, свернутый кругами, или снасть, уложенная в круги; синоним слова «пéтля́» в европейских языках, например, , .
 Бухта (архитектура) — часть свода.
 Бухта (кабельная) — особый способ укладки кабеля (троса, верёвки) в виде колец или витков. Иногда выполняется на каркас (рамку каркасную или бескаркасную; катушку; кабельный барабан; пр.)

Персоналии 
 Бухта, Милош (род. 1980) — чешский футболист.
 Бухта, Рихард (1845—1894) — австро-венгерский путешественник, фотограф и писатель, исследователь Африки.

Топоним 
 Бухта — село в Тунгиро-Олёкминском районе Забайкальского края.
 Бухта — село в Чернышевском районе Забайкальского края.
 Бухта — река в Мостисском районе Львовской области.

Фильмы 
 «Бухта» — американский документальный фильм 2009 года.
 «Бухта» — американский фильм ужасов 2012 года.

Примечания